En frelser forstås generelt som værende en person som hjælper andre med at opnå frelse eller redder dem fra noget.

Religion 
Begrebet bruges ofte indenfor religioner:
 Messias, en frelser eller befrier af en gruppe mennesker, oftest i abrahamitiske religioner
 Mahdi, den profeterede forløser af Islam, som vil herske i syv, ni eller nitten år
 Messias (jødedom)
 Jesus af Nazaret, frelser indenfor kristendommen
 Maitreya
 Zoroastisk tradition forudsiger tre fremtidige frelsere, heriblandt Saoshyant, [sou-shyuhnt] en figur i zoroastisk eskatologi, som vil bringe den endelige renovation af verden, Frashokereti
 Soter, fra det græske epitet σωτήρ (sōtēr), der betyder en frelser, en befrier

Andet 
 Vor Frelsers Kirke, navnet på en række danske kirker
 Vor Frelsers Sogn, navnet på en række danske sogn